Яков Ицхоки:
 Ицхоки, Яков Давидович (1902—1986) — балетмейстер.
 Ицхоки, Яков Семёнович (1906, Дисна — 1984, Москва) — доктор наук, профессор.()